Карп Демья́нович Трохи́менко (; 1885 — 1979) — украинский советский живописец, иллюстратор. Педагог, историк изобразительного искусства, профессор историко-батальной живописи (с 1939). Народный художник УССР (1944).

Биография 
Родился а в селе Сущаны (ныне Кагарлыкский район, Киевская область, Украина). Обучался с 1902 по 1910 (с перерывами) в Киевском КХУ под руководством И. Ф. Селезнёва, в 1906—1907 — в МУЖВЗ у Н. А. Касаткина, в 1910—1916 — в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств. Ученик Н. С. Самокиша.

В 1915 году в составе учеников Н. Самокиша, под руководством профессора выезжал на Западный, а затем на Черноморский и Кавказский фронты Первой мировой войны для выполнения этюдов и зарисовок, которые печатались в журналах «Лукоморье» и «Солнце России».

Участник Первой мировой войны. В 1916—1917 годах после окончания академии находился на Кавказском фронте рядовым лейб-гвардии. После возвращения в Киев в 1918—1919 преподавал рисование в высшей железнодорождной школе, в родном с. Сущаны (1920—1923), был заведующим трудовой школой в Кагарлыке (1923—1925), преподавал на рабфаке в Ржищеве (1925—1926), был заведующим детской художественной студии. В 1926—1933 годах преподаватель в Киевской индустриальной профшколе, впоследствии — Киевский художественный техникум. Член Ассоциации художников Красной Украины.

Переломным моментом в творческой жизни художника стала тема Днепростроя. В 1927 году он побывал на строительстве, которое впечатлило его масштабностью, массовостью и энтузиазмом. Под влиянием увиденного К. Трохименко нарисовал эскиз «Строительство», холсты «Кадры Днепростроя», «Творцы первой пятилетки». Сам художник, вспоминая работу на Днепрострое, писал: «Я подошел к своей задаче как романтик» .

В 1939 году художник создал одно из самых лучших своих произведений — «Шевченко и Энгельгардт». Картина касается одного из трагических моментов из жизни великого поэта — пан застал его за рисованием и собирается наказать .

В 1933–1974 годах преподаватель в Киевском художественном институте (с 1938 — заведующий кафедры композиции и руководитель мастерской батальной и исторической живописи, с 1939 — профессор).

В 1926–1931 годах член Ассоциации художников Красной Украины.

Относится к плеяде украинских художников-реалистов старшего поколения, таких как Ф. Г. Кричевский, И. С. Ижакевич, И. Н. Шульга, Г. П. Светлицкий и др.

Умер 1 октября 1979 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Избранные работы 
 «Допрос пленных венгерских гусар» (1915—1916),
 «Ужин казаков на позициях» (1917);
 серия акварелей «Революция в деревне» (1926),
 «Утро в колхозе» (1960—1961);
 картины на шевченковскую тему
 «Шевченко и Энгельгардт» (1939),
 «Катерина» (1959),
 «Т. Шевченко на Чернечей горе» (1960),
 «Т. Шевченко в Каневе» (1961),
 «Вечер на Тарасовой горе» (1963),
 «Тарас Шевченко ищет свою судьбу» (1964);
 цикл «Моя родная Родина» (1964—1968),
 «Майские дни в старом Киеве» (1975)
 портреты.

Автор работ по истории украинского и русского изобразительного искусства, в частности, исследования «Украинская историческая картина» (1944), в сборнике «Украинская Академия искусства. Исследовательские и научные работы» (К., 1995),
Написал автобиографическую книгу «Романтика трудового подвига» («Искусство», 1979, № 11), теоретическую работу «Мысли о тематической картине» («Изобразительное искусство», 1971, № 1).

Примечания

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (24.11.1960)
 ордена и медали СССР
 народный художник УССР (1944)
 Государственная премия УССР им. Т. Шевченко (1969) за создание картин и иллюстраций на шевченковские темы, за серию живописных и графических произведений, цикл картин «Моя родная Родина».

Память 
 На доме в Киеве, где жил К. Трохименко в 1985 установлен бронзовый барельеф художника.
 На могиле художника на Байковом кладбище установлен бюст.
 В 1985 в честь 100-летия со дня рождения К. Трохименко почта СССР выпустила художественный конверт.

Литература 
 Мусієнко П. К. Д. Трохименко. К. 1946; 
 Врона І. К. Д. Трохименко. Нарис про життя та творчість. К. 1957;
 Нар. художник УРСР Карпо Трохименко. Каталог. К. 1968.
 Ковальчук О. Традиції класичної академічної школи і новаторство у педагогічних методах М. С. Самокиша і К. Д. Трохименка // Образотворче мистецтво. — 2003. -№ 4. — С. 23 — 26.
 Ігор Шаров, Анатолій Толстоухов. Художники України: 100 видатних імен. — К.: АртЕк, 2007. – 481 с.  ISBN 966-505-134-2

Ссылки 
 Бюст на могиле художника на Байковом кладбище

Художники-соцреалисты СССР
Художники-портретисты СССР
Члены Ассоциации художников Красной Украины
Педагоги СССР
Преподаватели Киевского государственного художественного института
Участники Первой мировой войны (Россия)
Историки искусства
Художники-иллюстраторы Российской империи
Художники-баталисты СССР
Художники-баталисты Российской империи
Родившиеся в Киевской губернии
Родившиеся в Кагарлыкском районе
Похороненные на Байковом кладбище